

Булацький сільський округ — адміністративна одиниця, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Булацький сільський округ — адміністративна одиниця, Зерендинський район, Акмолинська область
 Булацький сільський округ — адміністративна одиниця, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Айнабулацький сільський округ
 Акбулацький сільський округ
 Ащибулацький сільський округ
 Бельбулацький сільський округ
 Єгіндибулацький сільський округ
 Єгіндібулацький сільський округ
 Жанабулацький сільський округ
 Кайнарбулацький сільський округ
 Карабулацький сільський округ
 Каскабулацький сільський округ
 Кизилбулацький сільський округ
 Маржанбулацький сільський округ
 Мийбулацький сільський округ
 Минбулацький сільський округ
 Сарбулацький сільський округ
 Сарибулацький сільський округ
 Талдибулацький сільський округ
 Узинбулацький сільський округ
 Ушбулацький сільський округ
 Шарбулацький сільський округ